Кокейто (город, Миннесота) — город в округе Райт, штат Миннесота, США.
 Кокейто (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Райт, Миннесота, США.